Luchthaven Man (Isle of Man) - luchthaven op het eiland Man
 Vliegveld Man Maya - vliegveld in Nepal
 Luchthaven van Man - luchthaven in de stad Man in Ivoorkust; naam in het Frans: Aéroport de Man